Federico Frezzi (metà XIV secolo-1416) – poeta e vescovo cattolico italiano
 Romeo Frezzi (1867-1897) – anarchico italiano